Burgheim hat folgende Bedeutungen:

 Burg Burgheim, eine Burg im Schwarzwald

Orte
 Burgheim, ein Markt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern
 Burgheim (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bourgheim, eine Gemeinde im Elsass

Familienname
 Hedwig Burgheim (1887–1943), deutsch-jüdische Pädagogin
 Nicu Burgheim (* 1987), deutsch-rumänische Fußballspielerin und Futsalspielerin
 Werner Burgheim (* 1942), deutscher Sozialarbeiter, Diplom-Pädagoge, Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer im Ruhestand

Siehe auch:
 Burkheim